Ceballosia  — род паразитических наездников из семейства Encyrtidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые. Длина около 1 мм. Жвалы 3-зубые. Лоб широкий, тело в основном (голова и грудь) металлически-зелёное, затылок закруглённый. На щите среднеспинки развиты парапсидальные бороздки. Лапки 5-члениковые. В России обнаружен 1 вид с золотисто-зелёным телом и жёлтыми ногами —  (Краснодарский и Приморский края).

  — Палеарктика
  — Китай (Liaoning)

Примечания

Ссылки 
 faunaeur.org

Энциртиды
Роды перепончатокрылых